Yanagisawa steht für:

 Yanagisawa (Klan), japanische Familie des Schwertadels
 Yanagisawa (Unternehmen), japanischer Hersteller von Saxophonen

Yanahisawa ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Yanagisawa (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Jun Yanagisawa (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yanagisawa Kien (1703–1758), japanischer Maler
 Kō Yanagisawa (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Kōta Yanagisawa (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Masashi Yanagisawa (* 1960), japanischer Schlafforscher
 Masayuki Yanagisawa (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Yanagisawa Yoshiyasu (1659–1714), japanischer Staatsmann der Edo-Zeit